Benedek Károly (19. század) orvos
 Benedek Károly (1889–1964) író, újságíró